Зомбори () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Зомбори, Вильмош — румынский футболист венгерского происхождения, игравший на позиции вратаря.
 Зомбори, Эдён — венгерский борец, олимпийский чемпион.